Wanaka – jezioro w regionie Otago w Nowej Zelandii
 Wanaka – miasto nad jeziorem Wanaka w Nowej Zelandii